Carnevali ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Carnevali (* 1946), argentinischer Fußballspieler
 Davide Carnevali (* 1981), italienischer Theaterwissenschaftler und Publizist
 Vito Carnevali (1888–1960), italienischer Komponist